F5, F-5, F.5 ou F05 peut faire référence à :

Bande dessinée 
 F5, un comics de Génération comics dessinée par Tony Daniel.

Cinéma 
 F5, court métrage russe de Timofeï Jalnine sorti en 2012 ;
 France Five, série télévisée amateur française diffusé originellement entre 2000 et 2013.

Domaine militaire 
 Caproni Trento F.5, un biplace d'entrainement à réaction italien ;
 F 5, un sous-marin de la Regia Marina ; 
 Felixstowe F.5, un hydravion quadriplace de reconnaissance maritime ;
 Forlanini F.5, un dirigeable militaire italien ;
 Northrop F-5 Freedom Fighter, un avion de chasse américain.

Immobilier 
 F5 : un appartement F5 est un logement de 5 pièces hors salle de bain et cuisine (voir taille des logements) ;
 F5 Tower, un gratte-ciel de Seattle.

Informatique 
 , cinquième des touches de fonction d'un clavier d'ordinateur ;
 F5, un algorithme de Stéganographie utilisant des images numériques ;
 F5 Networks, une entreprise informatique américaine.

Média 
 France 5, une chaîne de télévision française du groupe France Télévision.

Photographie 
 Nikon F5, un appareil photo reflex argentique professionnel lancé en 1996.

Science

Médecine 
 Delirium, non induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives (F05), d'après la classification internationale des maladies ;
 F5, Nomenclature du gène codant le facteur de coagulation 5 (F5 - proaccélérine).

Météorologie 
 F5, une des catégories de tornade sur l'échelle de Fujita (vents 420 - 510 km/h, dégâts incroyables).

Sport automobile 
 Copersucar F5, un modèle de Formule 1 de 1977.

Transports

Automobile 
 Audi A5 F5, une automobile du constructeur allemand Audi.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres